Als Kabinett Hatoyama werden mehrere japanische Kabinette bezeichnet:
 unter Premierminister Hatoyama Ichirō
 das erste Kabinett von 1954 bis 1955 aus Mitgliedern der Demokratischen Partei Japans, siehe Kabinett Hatoyama Ichirō I
 das zweite Kabinett von März bis November 1955 aus Mitgliedern der Demokratischen Partei Japans, siehe Kabinett Hatoyama Ichirō II
 das dritte Kabinett von 1955 bis 1956 aus Mitgliedern der Liberaldemokratischen Partei, siehe Kabinett Hatoyama Ichirō III
 unter seinem Enkel, Premierminister Yukio Hatoyama,
 das seit 2009 regierende Koalitionskabinett aus Demokratischer Partei, Sozialdemokratischer Partei und Neuer Volkspartei, siehe Kabinett Yukio Hatoyama.